Cinzia De Ponti (1960) – ex modella, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana
 Gianluca De Ponti (1952) – ex calciatore italiano
 Ubaldo De Ponti (1920-2011) – politico italiano